Csányi Ferenc (1842–1897) táblabíró, irodalomtörténész
 Csányi Ferenc (1851–1901) római katolikus plébános